Eglberg ist der Ortsname von

 Eglberg (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Eglberg (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern